Бест (, ) — англійське й німецьке прізвище. Англійське й німецьке слово «бест» («best») означає «найкращий».

Персоналії 
 Вернер Бест (; 1903—1989) — німецький нацистський державний діяч, юрист.
 Джордж Бест (; 1946—2005) — північноірландський футболіст, нападник.
 Една Бест (, уроджена Една Гоув, ; 1900—1974) — британська акторка.
 Кемпбелл Бест (;  1986) — футболіст Островів Кука
 Клайд Бест (;  1951) — бермудський футболіст.
 Леон Бест (;  1986) — ірландський футболіст, нападник.
 Метью Бест (;  1957) — англійський бас-співак і диригент.
 Нік Бест (;  1969) — американський стронґмен, чемпіон світу (1996) з паверліфтингу.
 Піт Бест (;  1941) — британський музикант, відомий як один із перших постійних ударників гурту «The Beatles».
 Пол Бест (;  1939  — американський політолог та лінгвіст, прибічник відокремлення «русинсько-лемківської нації» від українців.
 Стівен Бест (;  1955) — американський філософ, активіст руху за права тварин.
 Чарльз Бест (; 1899—1978) — канадський лікар і фізіолог.

Інше 
 Бест () — муніципалітет у Франції
 Бест (інтернет-провайдер) — інтернет-провайдер на Київщині, яким керує ірпенський бізнесмен Олексій Зіневич